La competizione del Concorso individuale femminile di Ginnastica artistica dei Giochi della XIX Olimpiade si è svolta dal 21 al 23 ottobre 1968 all'Auditorio Nacional di Città del Messico.

Programma

Classifica finale

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

Concorso individuale femminile